En el seno de las luchas por el dominio de Europa Oriental entre el Imperio otomano y sus rivales se lucharon cinco guerras distintas enfrentando a Polonia y Turquía.
 Guerra polaco-turca (1620-1621)
 Guerra polaco-turca (1633-1634)
 Guerra polaco-cosaco-tártara (1666-1671)
 Guerra polaco-turca (1672-1676)
 Guerra polaco-turca (1683-1699) parte de la Guerra de la Liga Santa.

Turquia
Polonia
Guerras del siglo XVII
Relaciones Polonia-Turquía